Freiermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Freiermuth (1901–1994), deutscher Lehrer und Politiker (CDU)
 Pat Freiermuth (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rico Freiermuth (* 1958), Schweizer Bobfahrer